Plantes du genre Morus (famille des Moraceae):
 Mûrier blanc (Morus alba)
 Mûrier commun (Morus alba)
 Mûrier noir (Morus nigra)
 Mûrier à fruits (Morus nigra)
 Mûrier rouge (Morus rubra)
 Mûrier à feuilles de platane (Morus australis)
 Mûrier tortueux (Morus australis)
 Autres plantes de la famille des Moraceae :
 Mûrier à papier (Broussonetia papyrifera)
 Mûrier de Chine (Broussonetia papyrifera)
 Mûrier d'Espagne (Broussonetia papyrifera)
 Mûrier à papier (Broussonetia kazinoki)
 Mûrier de Chine (Broussonetia kazinoki)
 Mûrier des Osages (Maclura aurantiaca)
 Mûrier des teinturiers (Maclura tinctoria)
 Plantes d'autres familles :
 Mûrier sauvage (Rubus fruticosus)
 Mûrier des haies (Rubus fruticosus)

 Mûrier de renard (Rubus fruticosus)